Kvissle kan avse:

 Kvissle, Skåne – en bebyggelse vid gränsen mellan Malmö och Svedala kommuner
 Kvissle, Jämtland  en by i Bergs distrikt (Bergs socken) i Bergs kommun
 Kvissle-Nolby-Prästbolet – en unik kulturmiljö inom Njurunda socken